El término freezer significa congelador en inglés. Hace referencia a varios artículos:
Freezer, personaje de Dragon Ball;
Freezer, película de 2014 protagonizada por Dylan McDermott.